Niemcy:
 Bitterfeld – dzielnica miasta Bitterfeld-Wolfen
 Bitterfeld – były powiat
 Bitterfeld – stacja kolejowa
 Bitterfeld-Wolfen – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld